Котур — назва села Громовка Сакського району Автономної Республіки Крим України до 1948 року
 9633 Котур — астероїд